Cinq-Novembre ou V-Novembre ou 5-Novembre, avec ou sans majuscule et parfois sans trait d'union, peut désigner :

Calendrier 

5 novembre,  jour de l'année du calendrier grégorien, ou  en cas d'année bissextile.

Odonyme 

Les noms de plusieurs voies ou places contiennent cette date, sous diverses graphies, en référence à des événements survenus à cette même date.

Graphies en français 

Les événements rappelés par cet odonyme sont notamment :

En France,

 Le  : Libération de Berlaimont dans le Nord, vers la fin de la première Guerre mondiale.
 Le  : Dernière coulée de la Société métallurgique de Normandie (SMN), à Colombellesdans le Calvados.

Voir aussi les odonymes contenant le nom du mois, sans quantième, dans la page :

Graphies en langue étrangère 

De tels odonymes de pays non francophones contiennent cette date en d'autres langues, par exemple :

En espagnol, « 5 de Noviembre » ou « Cinco de Noviembre »
 Mexique : événement non connu
 (Calle) 5 de Noviembre, à , dans l'État de Michoacán.

Références et localisations

Références

Géolocalisations 

L'éventuelle mention « non localisée » signifie que l'odonyme concerné a été repéré dans une liste de voies, mais n'est pas encore enregistré dans les sources principales de géolocalisation utilisées dans cet article : Google Maps, Google Street, ViaMichelin, Géoportail (France), Géoportail (Belgique), Bing cartes, Here WeGo, Mappy et OpenStreetMap.

Géolocalisations des odonymes en français dont le quantième est en lettres

Néant

Géolocalisations des odonymes en français dont le quantième est en chiffres

Géolocalisations des odonymes en langue étrangère

Voir aussi 

Homonymie
05